Kuchel ist  

 Kuchyňa (Kuchel), Gemeinde in der Slowakei
 der Familienname folgender Personen:
 Max Kuchel (1859–1933), deutscher Landschaftsmaler
 Theodor Kuchel (1819–1885), deutscher Landschaftsmaler, Vater von Max Kuchel
 Thomas Kuchel (1910–1994), US-amerikanischer Politiker